Boing puede referirse a: 

 Boing (canal de televisión), una serie de cadenas de televisión internacional para el público infantil, que incluye:
 Boing (África), canal de televisión africano perteneciente a WarnerMedia.
 Boing (Chile), bloque de programación de Chile transmitido por Chilevisión, perteneciente a WarnerMedia.
 Boing (España), canal de televisión español, perteneciente a WarnerMedia y a Mediaset España.
 Boing (Francia), canal de televisión francés perteneciente a WarnerMedia.
 Boing (Italia), canal de televisión italiano, perteneciente a WarnerMedia y a Mediaset Italia.
 Pascual Boing, empresa cooperativa mexicana que produce bebidas bajo la marca Boing.
 Boing Boing, página web sobre tecnología, ciencia ficción, futurismo, etc.